Benslimane (stad) -stad in Marokko
 Ben Slimane (provincie) - provincie in Marokko